Arbejdsbænk kan henvise til flere artikler:
 Høvlebænk
 Skærebænk, snittebænk
 Ørtebænk – transportabel tømrer-/snedkerbænk
 Billedskærerbænk
 Radstok (hos hjulmand)
 Arbejdsbord specielt og generelt